Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Istanbul Cup 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu z posledního předešlého ročníku, hraného v roce 2010, byl řecko-německý pár Eleni Daniilidou a Jasmin Wöhrová, které do turnaje nezasáhly.

Deblovou soutěž vyhrála nenasazená japonsko-ukrajinská dvojice Misaki Doiová a Elina Svitolinová, jejíž členky ve finále zdolaly gruzínsko-polský pár Oxana Kalašnikovová a Paula Kaniová po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–0.

Nasazení párů 
  Irina Burjačoková /  Alla Kudrjavcevová (1. kolo)
  Karolína Plíšková /  Kristýna Plíšková (čtvrtfinále)
  Julia Bejgelzimerová /  Olga Savčuková (čtvrtfinále)
  Janette Husárová /  Klaudia Jansová-Ignaciková (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Istanbul Cup
WTA Tour 2014
Tenis v Turecku v roce 2014